Splatter  – sotto-genere cinematografico del cinema horror
 Splatter  – rivista di fumetti italiana e poi spagnola
 Splatter  – gioco di ruolo horror svedese
 Splatter  – serie televisiva statunitense del 2009
 Splatter: Love, Honor and Paintball  – film del 2010 diretto da Lonnie Schuyler

Pagine correlate 
 Splatters